AT eller at har forskellig betydning:

 .at – nationalt topdomæne for Østrig
 Almen studieforberedelse – tværfakultært gymnasiefag
 at (unix)
 Arbejdstilsynet
 AT - Bundkortsstørrelse

hu:IBM-kompatibilis PC#Az AT szabvány